Corbières peut faire référence à plusieurs toponymes : 

 Les Corbières sont un massif montagneux s'étendant dans l'Aude et au nord des Pyrénées-Orientales ;
 Corbières maritimes, façade orientale de cette région ;
 Le ruisseau des Corbières est un ruisseau de l'Hérault ;
 le corbières, un vin produit dans la région nommée ci-dessus ;
 Corbières-en-Provence, commune française des Alpes-de-Haute-Provence, précédemment appelée Corbières avant  ;
 Corbières, commune française de l'Aude ;
 Corbières, commune suisse du canton de Fribourg.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France